El Torneig de Marràqueix 2017, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2017 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 31a edició del torneig es va disputar entre el 10 i el 16 d'abril del 2017 al Complex Al Amal de Marràqueix, Marroc.

El tennista croat Borna Ćorić va guanyar el primer títol individual del seu palmarès, havent superat en la final fins a cinc punts de partit en contra.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017